Ажан, або Ажен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна
 Ажан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель